Az angol eagle (sas), az alábbi címszavakban szerepelhet:
F–15 Eagle vadászrepülőgép
Eagle, tíz dollár névértékű USA-beli pénzegység|USA
HMS Eagle, brit repülőgép-hordozó
AMC Eagle, négykerék-meghajtású amerikai autótípus
Eagle, az ABBA egyik dala
Eagle Records lemezkiadó
Eagle holdkomp

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Eagle (Alaszka)
Eagle Village, Alaszka
Eagle (Colorado)
Eagle (Idaho)
Eagle (Illinois)
Eagle (Kalifornia)
Eagle (Michigan)
Eagle (Nebraska)
Eagle (New Jersey)
Eagle (New York)
Eagle (Nyugat-Virginia)
Eagle (Pennsylvania)
Eagle (Wisconsin)
Eagle (kisváros, Wisconsin)
Eagle (Richland megye, Wisconsin)
Eagle Township (egyértelműsítő lap)